Продолжение — многозначный термин.
 Продолжение — концепция в программировании, обеспечивающая сохранение состояния и возможность перехода в сохранённое состояния, сформировавшая специфический стиль программирования.
 Продолжение — художественное произведение, созданное в развитие идеи и сюжета другого художественного произведения.
 Продолжение — функцию в компьютерных играх, с помощью которой игрок после потери всех жизней может продолжить прохождение с текущего уровня, уходя таким образом от проигрыша и возвращения к самому началу игры.

Фильмы 
 «Продолжение» — советский телефильм 1974 года.

Математика 
 Продолжение функции — функция, определённая в более широкой области, чем данная, и совпадающая с заданной на исходной области определения.
 Непрерывное продолжение — продолжение функции, являющееся непрерывным.
 Аналитическое продолжение — аналитичное продолжение.
 Голоморфное продолжение — продолжение, являющееся голоморфной функцией.
 Непрерывное линейное продолжение (также — непрерывное линейное расширение) — непрерывное продолжение функции, являющиеся линейным непрерывным оператором.

См. также 
 Расширение — в некоторых случаях в математике синонимично продолжению.